Stile libero – tipo di competizione del nuoto
 Stile Libero – collana della casa editrice Einaudi
 Stile libero – programma radiofonico di R101

Musica 
 Stile libero – album di Gianni Togni del 1984
 Stile libero – album degli Aeroplanitaliani del 1992
 Stilelibero – album di Eros Ramazzotti del 2000